Figueiroa o Figueiroá pueden referirse a:

Figueiroa 

 Figueiroa (Arteijo), aldea española de la parroquia y municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.

Figueiroá 

 Figueiroá (Sober), parroquia española del municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.